3-й Чемпионат мира по футболу (по 7 человек) среди лиц с церебральным параличом прошёл в Нидерландах с 17 июня по 1 июля 2011 года. Турнир являлся отборочным на XIV Паралимпийские летние игры 2012 года. Четыре лучших по итогам турнира сборных приняли участие в Паралимпиаде.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Квалификация на летние Паралимпийские игры 2012
2011 год в футболе